Deuteronomium bezeichnet
 das 5. Buch Mose
 eine finnische Death-Metal-Band, siehe Deuteronomium (Band)
 einen Schweizer Splatterfilm, siehe Deuteronomium – Der Tag des jüngsten Gerichts